Lucius Furius Camillus är ett namn som burits av flera romare:

*Lucius Furius Camillus (konsul 349 f.Kr.), romersk politiker
Lucius Furius Camillus (konsul 338 f.Kr.), romersk politiker